Forquilhense – abitanti di Forquilha
Forquilhense – abitanti di Forquilhinha
Forquilhense – abitanti di Três Forquilhas